Astrid Hennies ist der Name folgender Personen:

* Astrid Hennies (Schriftstellerin) (* 1940), deutsche Schriftstellerin und Theaterpädagogin 
 Astrid Hennies (Politikerin) (* 1968), deutsche Politikerin (SPD)